Tayfun Korkut (Stuttgart, 2 de abril de 1974) é um treinador e ex-futebolista profissional turco que atuava como meia-atacante. Atualmente comanda o .

Carreira 
Tayfun Korkut integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 2000.

Naturais de Stuttgart
Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Stuttgarter Kickers
Futebolistas do Fenerbahçe SK
Futebolistas da Real Sociedad de Fútbol
Futebolistas do Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
Futebolistas do Besiktas JK
Futebolistas do Gençlerbirliği
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996
Jogadores da Eurocopa de 2000
Treinadores do Hannover 96
Treinadores do 1. FC Kaiserslautern
Treinadores do Bayer 04 Leverkusen
Treinadores do VfB Stuttgart